Jean-Baptiste Brochier (1829-1886), ancien maire de Marseille ;
 Jean-Jacques Brochier (1937-2004), écrivain et journaliste français.

Voir aussi 
 Brochier, une ville du Brésil.